Шабельский — фамилия. Известные носители:

 Шабельский, Болеслав (Szabelski; 1896—1979) — польский композитор, органист, педагог.
 Шабельский, Иван Петрович (1796—1874) — генерал от кавалерии.
 Шабельский, Иван Петрович — командир крейсера Кагул, создатель индивидуального спасательного аппарата "Э-1" для самостоятельного выхода подводников из затонувшей подводной лодки.
 Шабельский, Катон Павлович (1805—до 1870) — действительный статский советник, камергер, черниговский губернатор.
 Шабельский, Михаил Александрович (1848—1909) — российский шахматист.
 Шабельский, Мстислав Михайлович (1883—1916) — поручик 55-й артиллерийской бригады, герой Первой мировой войны.
 Шабельский, Николай Катонович (1832—1896) — курский губернский предводитель дворянства.
 
 
 Шабельский, Сергей Иванович (1885—1956) — советский композитор, дирижёр, пианист.

См. также 
 Шабельский-Борк
 Шабельская